Финал Лиги чемпионов УЕФА 2003 года — финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 2002/03, 48-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов и 11-го сезона в истории Лиги чемпионов УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 28 мая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В матче встретились итальянские клубы «Ювентус» и «Милан». Это был второй финал, где встречались команды из одной страны. Три года назад в финале играли клубы из Испании: «Реал Мадрид» и «Валенсия».

Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 0:0, в серии послематчевых пенальти победил «Милан» — 3:2. Решающий удар нанес Андрей Шевченко, чей забитый в первом тайме гол не был засчитан из-за ошибки линейного судьи.

«Милан» выиграл Лигу чемпионов впервые с 1994 года. Титул стал для команды шестым.

Путь к финалу

Матч

Отчёт о матче

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2002/2003

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

События 28 мая
Май 2003 года
2003
Лига чемпионов
Лига чемпионов 2003
Лига чемпионов 2003
Международные спортивные соревнования в Манчестере
Международные соревнования по футболу в Великобритании
Спорт в Великобритании в 2003 году
Лига чемпионов УЕФА 2002/2003